Морганукодон (, «зубы из Гламоргана», по латинскому названию этой местности в Уэльсе в «Книге Судного дня») — род базальных маммалиаформ из семейства морганукодонтид (Morganucodontidae) отряда морганукодонов (Morganucodonta). Существовал с позднего триаса по среднюю юру, примерно  лет назад.

Выделен как самостоятельный род немецким палеонтологом Вальтером Георгом Кюне, описавшим типовой вид Morganucodon watsoni из нижней юры Уэльса. Ранее некоторыми авторами отождествлялся с родственным ему эозостродоном (Eozostrodon).

В отличие от многих других ранних маммалиаформ, морганукодон хорошо представлен многочисленным и хорошо сохранившимся, хотя и в значительной мере расчленённым материалом. Большая часть материала происходит из Гламоргана (Morganucodon watsoni), но ископаемые остатки также найдены в провинции Юньнань в КНР (Morganucodon oehleri), во многих местах в Европе и Северной Америке. Некоторые, по-видимому, близкородственные животные (Megazostrodon) известны по уникальным ископаемым остаткам, найденным в Южной Африке.

Характеристика и образ жизни 

Как и большинство ранних млекопитающих, морганукодон был небольшим, покрытым шерстью животным, опиравшимся на всю стопу. Хвост был относительно длинным. Согласно Кемпу (Kemp, 2005) «длина черепа составляла 2—3 см, длина тела около 10 см. Внешне напоминал мышь или землеройку».

Морганукодон, по всей видимости, вёл ночной образ жизни, а днём находился в норе. Рацион состоял, по-видимому, из насекомых и других мелких животных. Скорее всего, морганукодон откладывал яйца.

Продолжительность жизни и метаболизм 
По Э. Ньюхэму и соавторам (2020), максимальная продолжительность жизни морганукодона достигала не менее 14 лет при массе 10,7—25,0 г, а кюнеотерия (Kuehneotherium) — 9 лет при массе 14,9—32,7 г. Такая оценка была получена путём подсчёта среднего количества колец цемента — ежегодно откладываемой костной ткани, которая покрывает корень и шейку зуба. Примечательно, что современные млекопитающие при такой же массе тела имеют меньшую продолжительность жизни; таким образом, в данном отношении морганукодон и кюнеотерий оказываются сопоставимы с современными рептилиями (нептичьими завропсидами). Тем не менее, при сопоставлении прямой роста массы тела относительно возраста аналогичное соотношение наблюдается у австралийской ехидны (Tachyglossus aculeatus) и серого мышиного лемура (Microcebus murinus). Исследователи пришли к выводу, что по отношению средней массы тела и скорости роста тела морганукодон и кюнеотерий также близки к современным рептилиям (в данном случае не учитывались однопроходные). Отмечается, что, возможно, по уровню метаболизма морганукодон был близок к современным варанам (Varanidae) и имел больший уровень аэробной активности, чем рептилии, не относящиеся к к варанам, но меньший, чем ныне живущие млекопитающие. Как заключают Ньюхэм и соавторы, сделанные ими выводы подтверждают мозаичность эволюции  млекопитающих.

Линии регрессии PGLS для современных млекопитающих отмечены чёрным, для рептилий — голубым. 95%-ные доверительные интервалы показаны пунктирными линиями, тогда как 95%-ные предикторные интервалы — пунктирными линиями.

Классификация 
Согласно данным сайта Paleobiology Database, на сентябрь 2021 года к роду относят 5 видов:

Кроме того, только до рода, как Morganucodon sp., были определены экземпляры, обнаруженные в верхнем триасе (рэт) Швейцарии (Шаффхаузен) и Франции (Лотарингия) и нижний юре (, синемюр / плинсбах) США (Аризона).

Филогения 

Kielan-Jaworowska et al., 2004

Close et al., 2015

См. также 
 Список родов мезозойских млекопитающих

Примечания

Литература 
 
 

Маммалиаформы
Синапсиды триасового периода
Синапсиды юрского периода
Фоссилии из юрских отложений Великобритании
Фоссилии из юрских отложений Китая
Фоссилии из триасовых отложений Швейцарии